Стадион «Фадиль Вокри» (, ) — многофункциональный стадион, расположенный в городе Приштине. Вместимость стадиона составляет около 16 000 зрителей. Стадион является домашней ареной футбольного клуба «Приштина», также на нём проводит свои домашние матчи сборная Косова.

Стадион появился в 1922 году и принимал у себя матчи Первой лиги Югославии с 1983 года, когда «Приштина» добилась выхода в главную футбольную лигу Югославии. После окончания Косовской войны стадион был реконструирован. В декабре 2007 года американский рэпер 50 Cent дал концерт на стадионе, за которым наблюдали около 30 000 зрителей. Впоследствии на стадионе дали концерты американский рэпер Snoop Dogg и итальянский певец Эрос Рамаццотти.

До 2018 года назывался просто Городским стадионом Приштины (, ). 9 июня 2018 года, в день смерти югославского футболиста и президента федерации футбола Косова Фадиля Вокри, стадион был переименован в его честь.

Примечания

Ссылки 
 Профиль стадиона на eu-football.info
 Профиль и архивные фотографии стадиона на сайте ФК «Приштина»

ФК «Приштина»
Стадионы, построенные в 1922 году
Стадионы Косова
Приштина